

Галузиці — село, громада округу Нове Место-над-Вагом, Тренчинський край.

Галузиці — село, громада округу Злін, Злінський край.